Колесо Фортуны может означать:
  — понятие античной и средневековой философии.
 Колесо Фортуны — карта № 10 старших арканов колоды Таро.
 Колесо Фортуны (мультфильм) — мультфильм 1980 года.
 Колесо фортуны (фильм) — фильм 1999 года.
 Колесо Фортуны (телеигра)

См. также 
 Колёса фортуны (роман Герберта Уэллса)